Carme Gotarde i Camps, fotògrafa catalana 
 Antoni Gotarde i Bartolí, fotògraf català establerta a Olot